Ligonier est un militaire britannique du XVIIIe siècle.

 Ligonier est une ville américaine de l'État de l'Indiana.
 Ligonier est une ville américaine de l'État de Pennsylvanie.